Arano puede hacer referencia a:

Personas 
Carlos Arano, futbolista argentino.
Ramón Arano, beisbolista mexicano.

Lugares 
Arano, localidad argentina del partido de Adolfo Alsina, provincia de Buenos Aires.
Arano, municipio español de la Comunidad Foral de Navarra.